Se även Erysichthon.

Erysichton är ett släkte av fjärilar. Erysichton ingår i familjen juvelvingar.

Släktets arter
Släktnamnet Erysichton omdefinierades 2010, enligt nya genetiska rön, och alla utom en art i släktet fördes då över till det nya släktet Jameela. Kvar i släktet Erysichton skulle enligt Roger Grunds och Rod Eastwoods omdefiniering då endast finnas den då monotypiska arten Erysichton lineata.

Nedanstående kladogram enligt Catalogue of Life:

Referenser

Externa länkar

Bildgalleri 

Juvelvingar
Erysichton